Граф Вольф Генрих фон Баудиссин (;  — ) — кабинет-министр и генерал-ашеф.

Ссылки 

Военачальники Саксонии
Участники войны за испанское наследство
Участники Северной войны